Peso generalmente se refiere a la medida de la fuerza que ejerce la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. Asimismo, puede hacer referencia a:

 El peso (moneda), nombre de varias monedas de curso legal en ocho países de Hispanoamérica y las Filipinas.
 El peso atómico,  cantidad física adimensional.
 El peso específico, cociente entre el peso de un cuerpo y su volumen.
 El peso troy, sistema de unidades de masa utilizado para metales preciosos, piedras preciosas y pólvora.

También, puede referirse a las siguientes freguesias (parroquias civiles) de Portugal:

 Peso (Covilhã), en el municipio de Covilhã.
 Peso da Régua (freguesia), en el municipio de Peso da Régua.

Además, puede hacer referencia a:

 Peso (Propóntide) (en griego, Παισός [Paisós]), antigua colonia griega del Helesponto.

Enlaces externos